Pour le sens du mot Mahdi ou Mehdi, (arabe : , homme guidé (par Dieu) ; celui qui montre le chemin ; messie), voir les articles Mahdi et Mehdi.

Patronyme 
Al-Mahdi ou une de ses variantes est un nom de famille notamment porté par :
 Muhammad al-Mahdî (746-812) troisième calife abbasside de 775 à 785 ;
 Muhammad al-Mahdî (868-) douzième imam chiite ;
 `Ubayd Allah al-Mahdi (881-934), imam ismaélien, premier calife fatimide ;
 Muhammad al-Mahdî bi-llah (980-1010), calife omeyyade de Cordoue en 1009 ;
 Muhammad  al-Mahdî, émir hammudite de Malaga règne de 1046 à 1048 ;
 Muhammad ibn Tûmart al-Mahdî (1080-1130), fondateur de la dynastie marocaine des Almohades ;
 Abû `Abd Allah Muhammad al-Mahdî al-Qâ'im bi-'Amr Allah, sultan saadien régnant sur le sud du Maroc de 1511 à 1517 ;
 Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-Mahdi (1844-1885), chef de la révolte mahdiste au Soudan ;
 Seydina Limamou Mahdi (1843-1909), s'est déclaré Mahdi en 1883 à l'âge de 40 ans, au Sénégal, et se vit suivi par son fils Seydina Issa Rohoulahi (le Messie).

Personnalités désignées par ce nom 
Mahdi peut aussi désigner :
 Mirza Ali Muhammad (Chiraz 1819-1850) dit le Báb (La porte), fondateur du Babisme s’est proclamé Mahdi ;
 Mirza Ghulam Ahmad (Qâdyân au Pendjab 1835-1908), s’est proclamé être à la fois le Messie et le Mahdi en 1889.

Grand Mahdi peut désigner :
 Wallace Fard Muhammad,  des  en 1930, a été appelé le Grand Mahdi.

Personnage de fiction 
 Premier Mahdi des Fremen (), dans le roman Dune de Frank Herbert, un titre du personnage Paul Atréides dit Muad’Dib (arabe :  précepteur ; éducateur)